Sojomerto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sojomerto (administrativ by i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Desa Sojomerto (administrativ by i Indonesien, lat -7,05, long 109,89), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar